Пушкаш — фамилия. Известные носители:
 Пушкаш, Андрей Иванович (1923—2008) — советский и российский историк.
 Пушкаш, Джордже (род. 1996) — румынский футболист.
 Пушкаш, Екатерина Викторовна (род. 1992) — российская фигуристка.
 Пушкаш, Лайош — венгерский футболист.
 Пушкаш, Тивадар (1844—1893) — венгерский физик и изобретатель.
 Пушкаш, Ференц (1927—2006) — венгерский футболист.